«Wait» () — песня группы «Битлз», впервые вышедшая на альбоме «Rubber Soul». Песня приписана авторскому дуэту Леннон/Маккартни, однако, согласно материалам книги «Много лет спустя», Маккартни вспоминает о ней как о собственной.

Песня 
Песня «Wait» была написана для альбома «Help!» в июне 1965 (рассматривалась даже возможность включения её в одноимённый фильм), однако в альбом не вошла (есть версия, что группа предпочла для финала песню «Dizzy Miss Lizzy», записанную специально для северо-американского рынка). При подготовке альбома «Rubber Soul» группа дозаписала несколько партий к исходной версии, чтобы придать ей более современное звучание.

Текст песни описывает беспокойство молодого человека по поводу отношений с его девушкой, когда он находится далеко от неё. Вокальную партию в куплетах исполняют Леннон и Маккартни, тогда как в средней восьмитактовой секции поёт лишь Маккартни.

Запись песни 
Первая версию песни (ещё для альбома «Help!») группа записала 17 июня 1965 года. 11 ноября были дозаписаны ещё несколько вокальных партий, одна дополнительная гитара (с педалью эффектов), бубен и маракас.

В записи участвовали:
 Джон Леннон — вокал, ритм-гитара
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара
 Джордж Харрисон — гитара
 Ринго Старр — ударные, бубен, маракас

Кавер-версии 
 Британский исполнитель Фрэнки Воган (Frankie Vaughan) выпустил сингл с кавер-версией песни.
 Песня перепевалась также менее известными исполнителями и группами, такими как Sam Lakeman и Cara Dillon, «Yellow Matter Custard», Ben Kweller.

Источники

Ссылки 
 
 
 

Песни The Beatles